Catton – miejscowość w hrabstwie Derbyshire (Anglia)
 Catton – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Catton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Catton – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)